Боулинг-Грин (): 
 Боулинг-Грин — станция Нью-Йоркского метро, расположенная на IRT Lexington Avenue Line.
 Боулинг-Грин — парк в Нижнем Манхэттене, ограниченный Бродвеем и Уайтхолл-стрит.
 Боулинг-Грин — город в штате Кентукки.
 Боулинг-Грин — город в округе Харди, штат Флорида.
  — город в округе Вуд, штат Огайо.